Schiess ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Schiess (* 1959), Schweizer Maler und Installationskünstler
 Arnold Schiess (1863–1937), Schweizer Pädagoge  und politischer Beamter
 Arthur Schiess (1842–1917), Schweizer Unternehmer
 Bartholome Schiess (1625–1697), Schweizer Unternehmer, und politischer Beamter
 Christian Ferdinand Schiess (1856–1884), Schweizer Söldner und Träger des Victoria-Kreuzes
 Emil Schiess (1894–1972), Schweizer Pädagoge, Unternehmer und politischer Beamter
 Ernst Schiess (1840–1915), deutscher Industrieller
 Ernst Schiess (Orgelexperte) (1894–1981), Schweizer Musiker, Orgelberater und Musikpädagoge.
 Ernesto Schiess (1872–1919) (eigentlich Ernst Traugott Schiess), Schweizer Maler 
 Fritz Schiess-Forrer (1880–1978), Schweizer Erfinder und Unternehmer
 Gabriela Andersen-Schiess (* 1945), Schweizer Mittel- und Langstreckenläuferin
 Hans Rudolf Schiess (1904–1978), Schweizer Maler 
 Heinrich Schiess (1852–1934), Schweizer Textilunternehmer und Kantonrat

 Karl Schiess (1914–1999), deutscher Jurist, Politiker (CDU) und Rechtsanwalt
 Matthias Schiess (1749–1819), Schweizer Ratschreiber, Landesfähnrich, Landeshauptmann, Landesstatthalter und Tagsatzungsgesandter
 Michael Schiess (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Robert Schiess (1896–1956), Schweizer Maler
 Stefan Schiess (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler

 Walter Schiess (1898–1959), Schweizer Freidenker

Familien mit diesem Namen:
 Schiess (Familie)